Грустный дэнс может означать:

 «Грустный дэнс» — мини-альбом украинской певицы Луны.
 «Грустный дэнс» — песня украинской поп-группы Artik & Asti при участии российского певца Артёма Качера.